„Saphir” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów podwodnych Marine nationale:
 „Saphir” (Q44) – jednostka typu Émeraude z okresu I wojny światowej
 „Saphir” (Q145) – jednostka typu Saphir z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Saphir” (S616) – jednostka typu S z lat 40. XX wieku, ex-brytyjski HMS „Satyr”
 „Saphir” (S602) – jednostka typu Rubis z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów